Cantu, Cantú bzw. Cantù steht für:
 Cantù, Stadt in der norditalienischen Provinz Como
 Pallacanestro Cantù, italienischer Basketballverein aus Cantù in der Lombardei

Cantu, Cantú bzw. Cantù ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Cantù (1950–2021), italienischer Musikwissenschaftler
 Armando Cantú Medina (* 1930), mexikanischer Botschafter
 Brandon Cantu (* 1981), US-amerikanischer Pokerspieler
 Cesare Cantù (1804–1895), Gelehrter und Schriftsteller
 Esteban Cantú (1880–1966), mexikanischer Offizier und Politiker 

 Gerardo Cantú (* 1934), mexikanischer Künstler
 Guillermo Cantú (* 1968), mexikanischer Fußballspieler
 Homaro Cantu († 2015), US-amerikanischer Koch
 Jesús „Chista“ Cantú, Künstler
 Mario Enrique Cantù (1903–1961), argentinischer Komponist und Musikkritiker 
 Nicolas Cantu (* 2003), US-amerikanischer Synchronsprecher, Schauspieler und YouTuber
 Oscar Cantú (* 1966), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von San Jose in California
 Rodolfo Torre Cantú (1964–2010), mexikanischer Politiker